– syn Tamayori-bime i Ugayafukiaezu oraz brat Mikenu, Inahi i Jimmu. 

Wyruszył ze swoim najmłodszym bratem Jimmu na podbój Archipelagu Japońskiego, aby kontynuować misję powierzoną ich pradziadkowi Ninigiemu, przez Amaterasu. Najpierw potomkowie bogini słońca wyruszyli do Usa, gdzie zostali gościnnie przyjęci, a później udali się dalej, wybierając drogę morską. W cieśninie Hayasui (Hayasui-seto lub Hōyo-kaikyō) spotkali boga Saonetsuhiko, który ofiarował się być ich przewodnikiem.

Niektóre z napotkanych bóstw ziemskich przyłączały się do wysłanników Amaterasu, ale inne stanęły przeciwko nim do walki. Szczególnie zaciętą bitwę stoczyły wojska Jimmu z Tomibiko. Itsuse został w tej potyczce raniony strzałą i wówczas uświadomił sobie, że stało się tak dlatego, że ich armia walczyła zwrócona twarzą ku słońcu i Amaterasu nie mogła im sprzyjać. Powiedział o tym bratu, który nakazał żołnierzom obejść wroga tak, aby słońce znalazło się za ich plecami. Było to zapewne hasło do odwrotu, gdyż armia potomków bogini słońca nie stanęła ponownie do walki z Tomibiko. 

Bohaterski Itsuse zmarł po drodze z powodu odniesionych ran. Według Kojiki został pochowany w okręgu Kii w Kamayamie, a w Nihon-shoki jest wzmianka, iż został złożony do grobu na górze Kama.

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 

Bóstwa japońskie